Anders Bengtsson ä kan avse:

 Anders Bengtsson – en person i Astrid Lindgrens serie Kalle Blomkvist 
 Anders Bengtsson (skådespelare), 1869-1946
 Anders Bengtsson (socialdemokrat), född 1968
 Anders Bengtsson (bonadsmålare) (1814-1867), sydsvensk bonadsmålare bosatt i Norra Bökeberg, Femsjö socken
 Anders Bengtsson (1824-1891), svensk politiker
 Anders Bengtsson (journalist), svensk fotbollsreporter, född 1981